Ánidhron kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ánidhron (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Ánydro, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar